Емілі Луа і Квета Пешке були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками.

Луа грала в парі з Наталі Деші і вони програли у чвертьфіналі, а Пешке грала в парі з Жанеттою Гусаровою і вони вибули в першому колі.

Сіяні пари 

 Кара Блек Лізель Губер (чемпіонки)
 Дінара Сафіна Катарина Среботнік (чвертьфінал, знялися через розтягнення підколінного сухожилля у Сафіної)
 Жанетта Гусарова Квета Пешке (1 коло)
 Наталі Деші Емілі Луа (чвертьфінал)

Сітка

Сітка

Посилання 

2007
Open Gaz de France